Puchstein ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Puchstein (1856–1911), deutscher Klassischer Archäologe und Bauforscher

Puchstein steht für:
 Schloss Puchstein in der Gemeinde Puch im Bezirk Hallein von Salzburg (Schlossweg 15)

Siehe auch:
 Buchstein